Schnibbe ist der Familienname der folgenden Personen:

 Jobst Schnibbe (* 1958), deutscher Schauspieler  
 Karl-Heinz Schnibbe (1924–2010), deutscher Widerstandskämpfer
 Margie Schnibbe (* 1963), US-amerikanische Regisseurin  
 Peter Barthold Schnibbe (1951–2023), deutscher Maler